Le terme Verreau constitue un patronyme de famille d’origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités
Hospice-Anthelme Verreau (1828-1901), un prêtre, un éducateur et un historien canadien (québécois).
Richard Verreau (1926-2005), artiste lyrique canadien, officier de l’Ordre du Canada et officier de l’Ordre national du Québec, artiste lyrique.

Toponymes
Baie Verreau, baie du Nord-Est du réservoir Gouin, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Verreau (canton), un canton de La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Lac Verreau, lac de la ville de Roberval (Québec), dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Ruisseau Verreau, affluent du réservoir Gouin (via la baie Verreau), dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.